PLO, Particuliere Lijnbushouders Organisatie, een organisatie voor lijnbushouders in Suriname.
 PLO, Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, een koepelorganisatie van Palestijnen die een eigen staat nastreven
 PLO, Parti libéral de l'Ontario, een Canadese politieke partij
 PLO, Polskie Linie Oceaniczne, een Poolse rederij
 PLO, Pot Limit Omaha, een pokervariant
 PLO, Port Lincoln Airport, een luchthaven in Australië